Xibao bezeichnet:

 Xibao (Huangzhong), eine Großgemeinde des Kreises Huangzhong, Provinz Qinghai, Volksrepublik China
 eine Teilstrecke der Schnellfahrstrecke Xuzhou–Lanzhou in der Volksrepublik China